

Az ind filozófiában 
szanszkrit szó, jelentése: tag, rész
 anga: a hinduizmusban a rádzsa-jóga nyolc lépcsője
 anga: a dzsainizmusban szent szövegek
 anga: a buddhizmusban az irodalmi műfajok (kánon) 9 vagy 12 ága

Egyéb 
 Anga: ókori királyság Indiában

Jegyzetek